Jardim Olímpico é um bairro localizado na zona oeste de Londrina . Algumas ruas do bairro se caracterizam por ter nomes de esportes olímpicos.

Principais Vias

 Av. da Maratona
 Av. do Salto Triplo
 R. Aparecida Bernardes Caetano
 R. do Hipismo
 R. Hélio Antônio Bevenho
 R. Izabel Guillen Garcia
 R. Waldomiro Turini

Subdivisões

 Conjunto Habitacional Avelino Antônio Vieira (popular "Conjunto Panissa")
 Jardim João Turquino
 Jardim Maracanã
 Jardim Olímpico

Olímpico